Ballou Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Ballou Creek (Georgia), im Decatur County
 Ballou Creek (New York), im Oneida County
 Ballou Creek (Wisconsin), im Ashland County